Michael Kirsten ist der Name folgender Personen:

* Michael Kirsten (Mediziner) (1620–1678), deutscher Mediziner, Mathematiker und Dichter
 Michael Kirsten (Komponist) (1682–1742), Komponist 
 Michael Kirsten (Kunsthistoriker) (* 1959), deutscher Kunsthistoriker 
 Michael Kirsten (Tennisspieler) (* 1968), deutscher Tennisspieler